Williamsport (Indiana), població a l'estat d'Indiana (EUA)
 Williamsport (Maryland), població a l'estat de Maryland (EUA)
 Williamsport (Ohio), població a l'estat d'Ohio (EUA)
 Williamsport (Pennsilvània), població a l'estat de Pennsilvània (EUA)
 South Williamsport, població a l'estat de Pennsilvània (EUA)